Damernas sabel vid världsmästerskapen i fäktning 2015 avgjordes vid Olimpijskij-arenan i Moskva, Ryssland, under perioden 13–14 juli 2015. Totalt deltog 115 fäktare i kvalomgången och slutomgången. 64 fäktare kvalificerade sig till slutomgången som bestod fyra sektioner. Vardera sektion bestod av 16 fäktare som avgjorde matcherna i cupformat. Segraren ur respektive sektion fick fäktas i semifinalerna.

Sofja Velikaja från Ryssland besegrade Cécilia Berder från Frankrike i finalen med slutsiffrorna 15–12. Bronsmedaljörer blev Shen Chen från Kina och Anna Márton från Ungern.

Resultat

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Finaler

Källor

Referenser

Sabel dam